Hårdhetsgrad kan avse:

 Vattenhårdhet – ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller
 Hårdhetsgrad – för att gradera blyertspennornas svärta eller hårdhet, se blyertspennor
 Hårdhetsgrad (fotopapper) – hårdhetsgrad för fotopapper

Se även
 Hårdhet – en storhet för material inom hållfasthetslära och metallurgi